Ognissanti in Via Appia Nuova – diaconia
 Chiesa di Ognissanti – chiesa di Roma in Via Appia Nuova